Шљивовик може бити:

 Шљивовик (Сврљиг), село у општини Сврљиг.
 Шљивовик (Бела Паланка), село у општини Бела Паланка у Пиротском округу.